Meadow, em português prado, pode referir-se a:
Meadow (Texas)
Meadow (Utah)
Meadow Acres
Meadow Bridge
Meadow Glade
Meadow Grove
Meadow Lake (Novo México)
Meadow Lakes
Meadow Lark Lake
Meadow Vale
Meadow Valley
Meadow Vista
Meadow Woods
Green Meadow

Ver também
Meadows

Desambiguação
Desambiguações de topônimos